Cagnano steht für:
 Cagnano, eine Gemeinde auf der französischen Insel Korsika
 Cagnano Amiterno, eine italienische Gemeinde in der Provinz L’Aquila in den Abruzzen
 Cagnano Varano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Foggia in Apulien